Lunge steht für:
 Lunge, ein Körperorgan
 Lunge (Lebensmittel), als Innerei ein Lebensmittel
 Lunge (Unternehmen), ein deutscher Sportschuhhersteller

Lunge ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lunge (1839–1923), deutscher Chemiker
 Vincens Lunge (1483–1536), dänischer und norwegischer Reichsrat

Siehe auch:

 Lung